

Geografia

Austria 
 Münichreith – frazione di Kottes-Purk, comune nel distretto di Zwettl (Bassa Austria)
 Münichreith – ex comune ora frazione di Münichreith-Laimbach, comune nel distretto di Melk (Bassa Austria)
 Münichreith an der Thaya o Münchreith an der Thaya – frazione di Karlstein an der Thaya, comune nel distretto di Waidhofen an der Thaya (Bassa Austria)
 Münichreith-Laimbach – comune nel distretto di Melk (Bassa Austria)